Кубок Хейнекен 2002/2003 — восьмой розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 24 мая 2003 года на стадионе «Лэнсдаун Роуд» в Дублине.

Команды

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Жеребьёвка

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал 

2002/2003
2002 год в регби
2003 год в регби